Carlo Castelli - arcivescovo cattolico italiano
Carlo Castelli - conduttore radiofonico e scrittore svizzero
Carlo Castelli - generale rivoluzionario italiano naturalizzato venezuelano